Метатес има више значења:

 Метатес (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Метатес (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Метатес, Тенчонтле (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Метатес (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Метатес (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Метатес, Метатитос (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Метатес (Сантијаго Комалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Метатес, Сан Мигел Метатес (Сан Хуан Баутиста Ваље Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Метатес (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику